Papilio (legertent), een leren legertent gebruikt door de Romeinen
 Papilio (geslacht), een geslacht van vlinders waartoe de koninginnenpage behoort